Callender peut faire référence à :

Patronyme 
 Beverley Goddard-Callender, ou Beverley Lanita Callender, une athlète britannique, originaire de la Barbade.
 , blackface d'un Minstrel show.
 , sprinter britannique.
 , producteur de télévision britannique.
 , pasteur américain et activiste pour les droits civiques.
 Emmanuel Callender, un athlète de Trinité-et-Tobago, spécialiste du sprint.
 , journaliste, auteur de pamphlets.
 , psychiatre et philosophe écossais.
 Red Callender, ou George Sylvester « Red » Callender, un contrebassiste et tubiste américain.
 , footballeur britannique.
 , joueur de cricket canadien.

Toponyme 

 Callender, census-designated place située en Californie ;
 Callender, une ville, du comté de Webster en Iowa.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme